Krasuski – popularne szlacheckie nazwisko wśród mieszkańców dawnego zaścianka szlacheckiego Krasusy w powiecie łukowskim (w latach 1875–1933 gmina o tej samej nazwie-Krasusy), obejmującego miejscowości: Wólka Konopna (siedziba gminy Krasusy), Zembry, Zaolszynie, Mikłusy, Łęcznowola, Gołowierzchy, Smolanka i Płudy (powiat łukowski). Obecnie miejscowości te znajdują się na terenie gmin Trzebieszów w powiecie łukowskim. woj. lubelskie i Zbuczyn w powiecie siedleckim woj. mazowieckie. Najwięcej Krasuskich zamieszkuje Łęcznowolę, Wólkę Konopną i Zembry.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Polskę zamieszkiwało 3873 osoby o nazwisku Krasuski, z tego najwięcej w województwie siedleckim (1785 osób), warszawskim (659 osób) i bialskopodlaskim (357 osób). (Źródło: Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku)

Polskie nazwiska